Kim Carroll (n. 1970) compositore e polistrumentista irlandese
 Kim Carroll (n. 1987) calciatrice australiana